«Марксизм тудей» (анг. Marxism Today переводится как «Марксизм сегодня») — теоретический журнал Коммунистической партии Великобритании, выпускавшийся до 1991 года. Играл особенно важную роль в 1980-х годах, когда его редактором был . Иногда Жаку приписывают распространение через Marxism Today термина «Тэтчеризм» и критику идеологии правительства Маргарет Тэтчер через свою теорию . Журнал также был место распространения культурологического учения Стюарта Холла.

Являлся оплотом «реформистского» крыла КПВ в 1977—1991 годах.

В 1998 году, через 7 лет после закрытия журнала был опубликован его «специальный выпуск». До 1998 журнал  публиковался, как «включающий» в себя Marxism Today и некоторые другие издания.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Barry Amiel and Norman Melburn Trust website All the issues of the journal from 1980 to 1991 are available in digital format copyright free (CC copyright). The site also includes an article on the journal’s history by Martin Jacques.
  — A critical analysis.

Печатные издания, возникшие в 1967 году
Социалистическая пресса
Газеты Великобритании
Коммунистические газеты
Печатные издания, закрытые в 1991 году